Port-Louis kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Port-Louis, Morbihan,

Guadeloupe 

 Port-Louis, Guadeloupe, ort och kommun,

Mauritius 

 Port Louis, huvudstaden, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar